Jak je lahko:

 jak, (Bos mutus), dolgodlaki votlorog
 Jak (ime)
 Jak (priimek) 
 Ják, naselje na Madžarskem

Kratica 
Jak, jak ali JAK je lahko kratica, ki pomeni:
 podjetje Jakovljev, sovjetsko (rusko) letalsko podjetje
 Javna agencija za knjigo, javno agencijo Republike Slovenije 
 Jakobovo pismo, knjiga Svetega pisma
 Janusova kinaza, družina znotrajceličnih nereceptorskih tirozin kinaz